Сарагоса () — город и муниципалитет в центральной части Сальвадора, на территории департамента Ла-Либертад.

Географическое положение 
Расположен к юго-западу от столицы страны, города Сан-Сальвадор. Абсолютная высота — 606 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 17 110 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Экономика Сарагосы основывается преимущественно на сельском хозяйстве, основными культурами которого являются зерновые, овощи, фрукты и кофе. Имеет место животноводство, в том числе разведение свиней и птицы, а также молочное направление.

Галерея

Примечания 

Города Сальвадора